(1922-1969), chanteur américain ;
 Tommy Lee Edwards, dessinateur de comics américain